Herzogberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Ortsteile
 Herzogberg (Gemeinde Edelschrott), Streusiedlung in Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Herzogberg (Gemeinde Kindberg), Katastralgemeinde von Kindberg, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Herzogberg (Gemeinde St. Georgen), Katastralgemeinde von St. Georgen im Lavanttal, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Mittlerer Herzogberg, Streusiedlung in Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Oberer Herzogberg, Streusiedlung in Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Unterer Herzogberg, Ortsteil von Edelschrott, Bezirk Voitsberg, Steiermark

Berge und Erhebungen
 Herzogberg (Koralpe) (1008 m), Berg im Höhenzug der Koralpe bei Edelschrott, Steiermark
 Herzogberg (Mürztaler Alpen) (1227 m), Berg in den Mürztaler Alpen bei Kindberg, Steiermark

Siehe auch
 Herzogenberg
 Herzogsberge
 Herzog Mountains